Брюс Мюррей ():
 Мюррей, Брюс (1931—2013) — американский планетолог.
 Мюррей, Брюс (род. 1960) — 12-й герцог Атолл.
 Мюррей, Брюс (род. 1966) — американский футболист, нападающий.